2-й чемпионат Европы по волейболу среди женщин прошёл с 14 по 22 октября 1950 года в столице Болгарии Софии с участием 6 национальных сборных команд. Чемпионский титул во второй раз подряд выиграла сборная СССР.

Команды-участницы 
СССР, Польша, Чехословакия, Болгария, Румыния, Венгрия.

Система проведения чемпионата 
6 команд-участниц чемпионата провели однокруговой турнир, по результатам которого была определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 14 октября: Польша — Болгария 3:0 (15:12, 15:7, 15:7).
 15 октября: Чехословакия — Венгрия 3:0 (15:7, 15:11, 15:13); СССР — Румыния 3:0 (15:3, 15:0, 15:3).
 16 октября: Польша — Чехословакия 3:1 (15:9, 15:3, 12:15, 17:15); СССР — Венгрия 3:0 (15:6, 15:7, 15:4).
 17 октября: Болгария — Румыния 3:1 (9:15, 15:9, 15:8, 15:8).
 18 октября: Чехословакия — Болгария 3:0 (15:7, 15:13, 15:3); Румыния — Венгрия 3:2 (15:8, 7:15, 12:15, 15:4, 15:9).
 19 октября: СССР — Польша 3:0 (15:6, 15:2, 16:14).
 20 октября: Болгария — Венгрия 3:1 (13:15, 18:16, 15:8, 15:7); Польша — Румыния 3:0 (15:10, 15:6, 15:8).
 21 октября: СССР — Чехословакия 3:0 (15:11, 15:5, 15:8).
 22 октября: Чехословакия — Румыния 3:0 (15:6, 15:9, 15:11); СССР — Болгария 3:0 (15:1, 15:3, 15:2); Польша — Венгрия 3:0 (15:6, 15:5, 15:5).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Александра Чудина, Милития Кононова, Тамара Петрова, Валентина Свиридова, Валентина Квашенинникова, Александра Жарова, Вера Озерова, Зинаида Кузькина, Мария Топоркова, Ираида Седова, Злата Старовойтова, Анна Пономарёва. Главный тренер — Александр Аникин.

 : Ядвига Бжеснёвская, Александра Энглисх, Ромуальда Грущиньская, Александра Кубяк, Мария Погожельская, Эмилия Щавиньская, Халина Томашевская, Зофья Воевудзка, Мирослава Закшевская, Халина Ожеховская. Главный тренер — Казимеж Стрыхажевский.

 : Индра Батькова, Соня Бурянова, Божена Цигрова, Здена Черна, Либуше Гоудкова, Милена Кримлова, Ленка Кучерова, Ярослава Мировицка, Ярмила Войнарова, Зденка Заплатилкова. Главный тренер — Ян Фидлер.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов.— Томск: Компания «Янсон», 2001.
 http://www.sport-komplett.de/sport-komplett/sportarten/index_sportarten.htm
 http://www.cvf.cz/?clanek=2115

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
1950 год в волейболе
Международные спортивные соревнования в Софии
Октябрь 1950 года
Чемпионаты Европы в 1950 году
1950 год в Болгарии
Международные соревнования по волейболу в Болгарии
Чемпионаты Европы в Болгарии